Le tournoi de tennis de Moselle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250, se dispute à Metz du 21 au .

Faits marquants 
 On note le forfait du Français Julien Benneteau.
 Jo-Wilfried Tsonga remporte le simple messieurs. En finale, il bat Gilles Simon, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Łukasz Kubot et Édouard Roger-Vasselin.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Moselle
ATP 2015
Tennis en France en 2015
Tennis en septembre 2015
Sport en France en septembre 2015